Yoko! Jakamoko! Toto! – serial animowany produkcji brytyjskiej z 2002-2003. Zawiera 52 pięciominutowe odcinki.

Opis 
Przygody trójki przyjaciół: ptaka Yoko, pancernika Jakamoko i małpki Toto. Każdy odcinek przedstawia pewien problem. Animacja i oprawa muzyczna to wynik inspiracji tradycyjnej sztuki i muzyki.

Bohaterowie  
 Yoko – ptak
 Jakamoto – pancernik
 Toto – małpa

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Brytyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2002
Seriale telewizyjne zakończone w 2003
Seriale telewizyjne HiT Entertainment